Le Blanc steht für:

 Le Blanc, französische Gemeinde im Département Indre
 Le Blanc-Mesnil, französische Stadt im Département Seine-Saint-Denis
 Arrondissement Le Blanc, Verwaltungseinheit des französischen Départements Indre innerhalb der Region Centre
 Kanton Le Blanc, französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Le Blanc

Le Blanc ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen von Le Blanc Souville (1801–1886), preußischer Generalmajor
 Max Le Blanc (1865–1943), deutscher Elektrochemiker
 Thomas Le Blanc (* 1951), deutscher Autor
 Vincent Le Blanc (1553–1633), französischer Entdecker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Leblanc
 Blanc